Чешская национально-социальная партия () — одна из старейших существующих политических партий в Чехии. Основана в 1897 году как движение за независимость чешских земель от Австро-Венгрии.

Название 
До 1918 года носила название Чешская национально-социальная партия, в 1918—1919 годах — Чешская социалистическая партия (), в 1919—1926 годах и 1948—1993 годах — Чехословацкая социалистическая партия (), в 1926—1948 годах — Чехословацкая национально-социалистическая партия (), в 1993—1995 годах — Либеральная национально-социальная партия (), в 1995—1997 годах — Свободные демократы — Либеральная национально-социальная партия (). С 1997 года — под первым историческим названием.

История 

Партия сформировалась в 1897—1898 годах; учредительный съезд состоялся в апреле 1898 года. У истоков создания партии стоял журналист Вацлав Клофач, руководивший партией до 1938 года. Партия была создана во враждебном окружении; её создание поддержали только младочехи. Предпосылками к её созданию стала неопределённая политика социал-демократических организаций по национальному вопросу.

Социальной опорой партии служили мелкие предприниматели, служащие, рабочие, разделявшие социал-демократические идеи социальной справедливости вместе с национализмом как инструментом достижения независимости Чехии. Партия выступала исключительно за парламентские методы борьбы. Партия противопоставляла свою «народно-социалистическую» идеологию марксизму. Апеллируя к национальной «традиции гуситов и таборитов», её программа призывала к «преодолению классовой борьбы национальной дисциплиной, моральным обновлением и демократией как предпосылками к социализму». Она также поддерживала панславянское движение. Несмотря на массовость партии, она отличалась аморфной структурой со множеством течений и фракций.

После провозглашения независимости Чехословакии партия принимала участие в нескольких правительствах. Печатным органом партии в это время была газета «Чешское слово» (České slovo). Представители правонационалистического крыла во главе с Йиржи Стржибрным были исключены из партии в 1926 году; некоторые из них создали фашистскую Партию славянских социалистов (позже Национальная лига). Тогда же одним из руководителей партии стал Эдвард Бенеш, который был сторонником идеи синтеза капиталистического и социалистического строя. 

В идеологии партии отстаивались идеи классового единства в Чехословакии, гуманизма, равенства, развития экономики «на основе экономического плана и на принципах общего блага». В то же время, эти требования так и не были закреплены в программе. 

В 1920-х партия состояла наблюдателем в Социалистическом рабочем интернационале, однако из-за споров об интернационализме так никогда и не стала полноправным членом. Она поддерживала связи с такими партиями, как российские эсеры в эмиграции, французские радикалы и югославские народные социалисты, а во время Второй мировой войны — с британскими лейбористами.

Во время эфемерной Второй Чехословацкой республики левое партийное большинство в декабре 1938 года объединилось с Чешской социал-демократической партией в Национальную партию труда (Národní strana práce). Некоторые представители правого крыла присоединились к Партии национального единства, а ещё меньше словацких членов — к Глинковой словацкой народной партии. После оккупации Чехословакии Германией запрещённая партия участвовала в движении Сопротивления. Многие её деятели, в том числе позже казнённая коммунистическими властями Чехословацкой Республики Милада Горакова, были заключёнными нацистских концлагерей.

После окончания войны планировалось создание коалиционного правительства — «Национального блока трудящихся города и деревни» — с участием коммунистов, социал-демократов и ЧНСП. В первом составе послевоенного правительства ЧНСП получила 3 министерских места из 20. Для участия в правительстве ЧНСП вошла в Национальный фронт чехов и словаков и поддержала умеренный курс КПЧ на строительство собственной модели социализма. В 1946 году приняла участие в выборах в Национальное собрание, получив 18,29 % голосов и 55 мест. Вскоре, однако, НФ фактически распался, и ЧНСП стала частью умеренной либерально-демократической альтернативы с участием Народной партии и Демократической партии.

Вынужденный отказ (под давлением из Москвы) от принятия помощи по плану Маршалла привёл к тому, что ЧНСП прекратила сотрудничество с коммунистами. В ходе февральских событий 1948 года партия сперва выступала против коммунистов, но впоследствии в ней победило прокоммунистическое крыло. В результате партия перешла на левосоциалистическую платформу, стала союзником КПЧ и сменила название на Чехословацкую социалистическую партию. Возглавивший после войны партию Петр Зенкл, экс-мэр Праги и вице-премьер чехословацкого правительства, в изгнании возглавлял Совет Свободной Чехословакии в 1949—1974 годах.

Во время Бархатной революции, на момент которой в партии состояло 14 тысяч членов, многие её члены участвовали в создании Гражданского форума. После революции перешла на умеренно-либеральную идеологию. После распада Чехословакии объединилась со «Свободными демократами».

В 1992 году в блоке (левоцентристский Либерально-социальный союз) вместе с зелёными и аграриями вошла в Палату Представителей Чехии. В 1998 член партии был избран по списку гражданско-демократического альянса. В настоящее время партия не пользуется массовой поддержкой; на местных выборах 2010 года она получила 20 депутатских мест в местных советах 11 небольших городов.

В 2005 году из-за финансовых проблем партии некоторые её члены учредили новую партию, вновь принявшую название Чешской национально-социалистической партии (Česká strana národně socialistická, сокращённо ČSNS 2005). Она декларирует преемственность с партией периода Первой Чехословацкой республики и идеологию демократического социализма. Сотрудничала с Чешской социал-демократической партией и «Чешским суверенитетом», в 2011 году присоединилась к новой партии Иржи Пароубека «Национальные социалисты — левые 21 века».

Поддержка партии на выборах (1920—1946)

См. также 
 Политические партии Чехословакии
 Национальные социалисты — левые 21 века

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт партии

Политические партии Чехии
Политические партии Чехословакии
Политические партии Австро-Венгрии
Левоцентристские партии
Социалистические партии
Либеральные партии
Националистические партии